Gubeikou (kinesiska: 古北口, 古北口镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i Peking storstadsområde, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Peking. Gubeikou är känt för bergspasset Gubeikou som är en viktig passage genom kinesiska muren.

Gubeikou ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Gubeikou är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Gubeikou. Runt Gubeikou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Taishitun,  km söder om Gubeikou. I omgivningarna runt Gubeikou växer i huvudsak buskskog.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina